Хатуни:
 Хаттуни — село в Веденском районе Чеченской республики.
 Хатуни — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.
 Хатуни — река в Чеченской республике.